Filip 6. kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Filip 6. af Frankrig (1293-1350)
 Felipe 6. af Spanien (født 1968)